"Fagnano" pode ser:
 Fagnano Olona, comuna italiana da Lombardia
 Fagnano Castello, comuna italiana da Calábria
 Fagnano Alto, comuna italiana dos Abruzzos

Desambiguações de topônimos